NVIDIA Quadro – seria kart graficznych produkowanych przez NVIDIA Corporation.
Jest to rodzina kart graficznych charakteryzująca się podwyższoną wydajnością podczas pracy z aplikacjami CAD i DCC kosztem wydajności w grach oraz zmniejszonym poborem energii elektrycznej, a co za tym idzie, niższymi temperaturami i wyższą kulturą pracy. Konkurencyjną kartą do profesjonalnych zastosowań względem NVIDIA Quadro jest FirePro firmy AMD.

Montowane są przy pomocy standardowych szyn takich jak AGP, PCI oraz PCI-Express tak więc mogą zostać zamontowane w klasycznej stacji roboczej bez potrzeby posiadania specjalnych interfejsów komunikacyjnych.

Historia 
NVIDIA wprowadziła serię Quadro ze względu na zapotrzebowanie profesjonalnego rynku, który korzystał z innych operacji na GPU niż to wykonują gry komputerowe. Do różnych kart NVIDIA używano specjalnego oprogramowania oraz firmware aby selektywnie włączyć bądź wyłączyć funkcje niezbędne do pracy na danym rynku pracy;. Np., wysoka wydajność wygładzania linii i oświetlenie dwustronne były zastrzeżone dla produktu Quadro, dodatkowo ulepszone wsparcie programów poprzez certyfikowane sterowniki. Cechy te miały niewielkie znaczenie na rynkach gier, w której NVIDIA już sprzedawała swoje produkty, lecz nie zostały odblokowane aby zapobiec kupowaniu tańszych kart graficznych przez środowisko profesjonalne.

Istnieje jednak możliwość przekształcenia kart GeForce w karty Quadro poprzez zmianę ich identyfikatora na model odpowiadający drugiej rodzinie.

Dla przykładu, jeśli dla karty GF8600GT zmienimy identyfikator z 0402 na 040F otrzymamy pełnowartościową kartę graficzną Quadro FX1700.

Quadro Plex 
Jest to linia stacji roboczych składających się z wielu kart graficznych typu Quadro. Komputer klienta łączy się ze stacją roboczą w celu renderingu poprzez przewód podłączony do interfejsu komunikacyjnego wpiętego w port PCI Express x8 lub x16.

Karty graficzne

PCI Express

Mobilne

Seria FX M

Seria NVS M

Zobacz też 
 Układy graficzne Nvidia
 Architektura CUDA

Przypisy 

Karty graficzne
Nvidia